Chu-chi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shangqiu (ort i Kina), Henan, 
 Zhuji, häradshuvudort, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar